Tallberg är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Den 31 december 2021 var 504 personer med efternamnet Tallberg folkbokförda i Sverige. Enligt finländsk offentlig statistik var den 12 april 2022 420 personer med namnet bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Tallberg
 Axel Tallberg (1860–1928), grafiker, målare och skriftställare
 Bertil Tallberg (1932–1999), diskuskastare
 Georg Tallberg (född 1961), finländsk seglare
 Greta Tallberg (1879–1947), grafiker
 Julius Tallberg (1857–1921), finländsk affärsman, kommerseråd
 Kim Tallberg (född 1991), ishockeyspelare
 Lizzie Tallberg (1903–1960), tecknare, skriftställare och sångerska
 Peter Tallberg (1937–2015), finländsk företags- och idrottsledare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland